Els elefantimorfs (Elephantimorpha) són un clade de proboscidis que conté els elefants i els seus parents extints més directes. Aparegueren a Àfrica durant l'Oligocè superior. El cladograma següent, basat en les característiques de l'os hioide, mostra les relacions entre els elefantimorfs:

Referències

Bibliografia 

Proboscidis